Förster oder Foerster steht für:

 Förster, mit der Hege des Waldes betraute Person
 Förster (Familienname), siehe dort zu Namensträgern

Unternehmen:
 August Förster (Unternehmen), Klavierfabrik in Löbau
 Förster & Nicolaus Orgelbau, Orgelbaufirma in Lich
 Förster & Kracht, deutsche Bild- und Bronzegießerei
 Foerster Media (früher Foerster-Verlag), deutscher Verlag und Videoproduzent

Siehe auch:
 Förster-Radius, Abstand zwischen zwei Fluoreszenzfarbstoffen
 Förster-Resonanzenergietransfer, physikalischer Prozess der Energieübertragung
 Förster-Kliffs, Kliffs auf der James-Ross-Insel, Antarktika
 Fritz-Foerster-Bau der TU Dresden
 Fritz-Foerster-Platz in Dresden
 Forster